Magica:

 Magica — восьмой полноформатный студийный альбом группы Dio.
 Magica — румынская пауэр-метал-группа.

См. также 

 Magic